Жанры речи может относиться к:
 Речевые жанры — понятие в лингвистике, относительно устойчивые тематические, композиционные и стилистические типы высказывания.
 «Жанры речи» (журнал) — международный научный журнал, посвященный проблеме речевых и коммуникативных жанров, актуальным направлениям изучения речевых жанров; издается с 1997 года, создан на базе получившего широкую известность в России и за рубежом серийного тематического сборника научных статей «Жанры речи» (Саратов-Москва, 1997—2012, вып. 1-8). Включен в список ВАК России, входит в ядро РИНЦ. Принят в одну из крупнейших международных библиографических баз «Scopus».

Примечания